Jméno a příjmení Tomáš Šťastný má více nositelů:
 Tomáš Šťastný (fotbalista) (* 1966) – bývalý československý fotbalový záložník
 Tomáš Šťastný (profesionální hráč) (* 1991) – český profesionální hráč hry Counter-Strike: Global Offensive